Řasnice je název více míst a objektů: 

 Řasnice (přítok Smědé), říčka na Frýdlantsku, přítok Smědé ve Frýdlantu
 Řasnice (přítok Teplé Vltavy) – říčka na Šumavě, přítok Teplé Vltavy
 Dolní Řasnice (Rückersdorf), obec na Frýdlantsku v okrese Liberec
 Horní Řasnice (Bärnsdorf an der Tafelfichte), obec na Frýdlantsku v okrese Liberec
 Řasnice (Strážný) (Pumperle) – vesnice na Šumavě, místní část městyse Strážný v okrese Prachatice